Fredrik Lindgren och liknande namn kan avse:

 Fredrik Lindgren (ishockeyspelare) (född 1980), svensk ishockeyspelare
 Fredrik Lindgren (speedwayförare) (född 1985), svensk speedwayförare